Вільбранд () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Йоган Бернхард Вільбранд (1779—1846) — німецький ботанік, зоолог, натураліст, фізіолог і лікар.
 Йозеф Вільбранд (1811—1894) — німецький судовий медик. Син Йоганна Бернхарда Вільбранда, племінник Фердинанда фон Рітгена.
 Юліус Вільбранд (1839—1906) — німецький хімік, відкривач трінітротолуолу, син Йозефа Вільбранда.

Німецькі прізвища